Jako HMS Hermes bylo od 18. století postupně označeno několik lodí britského královského loďstva. Podle řecké mytologie byl Hermés poslem bohů.

 První lodí Hermes v britském námořnictvu byla původně holandská šalupa Mercurius s 12 děly, která byla roku 1796 zajata lodí HMS Sylph. Ztroskotala v roce 1797.
 Druhou lodí stejného jména byla v letech 1798–1802 dvaadvacetidělová válečná loď.
 Také šestnáctidělová šalupa nesla mezi lety 1803 a 1810 jméno Hermes. Původně to byla civilní loď Majestic spuštěná v roce 1801 ve Whitby. Byla zakoupena pro válečné loďstvo v roce 1803 a prodána v roce 1810.
 Čtvrtou lodí jménem Hermes byla dvacetidělová řadová loď šesté třídy spuštěná na vodu v roce 1811 a zničená o tři roky později během napoleonských válek při neúspěšném útoku na Fort Bowyer v nynější Alabamě.
 V letech 1832 až 1864 nesla název Hermes postupně dvě další válečná plavidla s kolesovým pohonem. Prvním byla původně civilní loď George IV., zakoupená v roce 1830 jako HMS Curier, v roce 1832 přejmenována na HMS Hermes a v roce 1835 byla znovu přejmenována na HMS Charger. Druhým byla dřevěná šalupa, spuštěná v roce 1835, přestavěná v roce 1842 a rozpadlá v roce 1864.
 Na HMS Hermes byla v roce 1866 přejmenována řadová loď třetí třídy Minotaur se 74 děly, spuštěná v roce 1816; v roce 1869 se rozpadla.
 Další lodí HMS Hermes byl lehký křižník třídy Highflyer spuštěný na vodu v roce 1898 a přestavěný krátce před první světovou válkou v roce 1913 na nosič letadel. Loď byla potopena v roce 1914 německou ponorkou.
 HMS Hermes byl také název první lodě Royal Navy, která byla od počátku stavěna jako letadlová. Byla spuštěna v roce 1919, ve službě byla od roku 1923 do roku 1942, kdy byla potopena v Indickém oceánu japonskými letadly.
 Další loď Hermes měla být letadlovou lodí třídy Centaur, byla zadána v roce 1945, její stavba však byla zrušena.
 HMS Hermes byla letadlová loď třídy Centaur, původně plánovaná jako HMS Elephant, ale v roce 1945 byla přejmenována. Na vodu byla spuštěna v roce 1953 a zařazena do služby v roce 1959. Účastnila se bojových operací ve válce o Falklandy. V roce 1986 byla loď prodána Indii, kde vstoupila v roce 1989 do služby jako INS Viraat a v roce 2017 byla definitivně vyřazena z provozu.
 Stejný název má i letadlová loď třídy Queen Elizabeth, která slouží od roku 2018 jako simulátor pro výcvik lodního personálu v obranné škole námořního inženýrství v Gosportu.

Reference 

Hermes